L'edizione 1950-51 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del SK Rapid Wien.

Capocannoniere del torneo fu Robert Dienst del SK Rapid Wien con 32 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Rapid Wien Campione d'Austria 1950-51.
 SK Vorwärts Steyr, 1. Wiener Neustädter SC e FS Elektra retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951
Fußball-Bundesliga (Austria)